ФК Шериф Тираспољ () је молдавски фудбалски клуб из Тираспоља, Придњестровље. Клуб се обично назива само ФК Шериф и не треба га мешати са ФК Тираспољ који је други клуб. Тренутно се такмичи у Националној дивизији Молдавије.

Историја 
Клуб је 1997. основала компанија Шериф, која је 2002. у Тираспољу изградила модеран стадион Шериф. Клуб доминира у молдавском фудбалу од 2001, пошто је освојио чак 14 од могућих 16 титула у првој лиги Молдавије од тада. Куп Молдавије је освојио једанаест пута, а суперкуп своје земље седам пута. Такође, Шериф је освојио Куп Заједнице независних држава 2003. и 2009, чиме је постао први тим из Молдавије који је освојио неку међународну титулу.

Ривали 
Клуб има велики број навијача у целом Придњестровљу, и има пријатељске односе са свим клубовима из те покрајине. Тим има природно ривалство са градским ривалом ФК Тираспољем.

Са Молдавским клубовима изван Придњестровља, Шериф има ривалске односе, и у тим мечевима многи навијачи Шерифа приказују транспаренте у којима се позива на независност Придњестровља.

Успеси 

 Прва лига Молдавије : 20
 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/2018, 2018/2019, 2020/21, 2021/22.

 Куп Молдавије : 11
 1999, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017, 2019, 2022.

 Суперкуп Молдавије : 7
 2003, 2004, 2005, 2007, 2013, 2015, 2016.

 Куп ЗНД : 2
 2003, 2009.

Стадион 

Дом фудбалског клуба Шериф од 2002. је Стадион Шериф који се налази у Тираспољу, а у власништву је компаније Шериф, по којој су клуб и стадион добили име. Стадион има капацитет од 12.746 седећих места.

Састав из 2018. 
Ажурирано: 15. јул 2018.

Шериф у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба

Ш